Sainte Barbe ou Sainte-Barbe peut désigner :

Saintes 
 Barbe la grande martyre (), Barbara en grec et latin, vierge et martyre de la région de Héliopolis au Liban.
 Barbe Cho Chung-i (morte en 1839), martyre en Corée.
 Barbe Choe Yong-i (morte en 1840), martyre en Corée.
 Barbe Sim A-gi (morte en 1801), martyre en Corée.

Institutions 
 Bibliothèque Sainte-Barbe, bibliothèque interuniversitaire parisienne créée en 2004 et installée dans l'ancien collège Sainte-Barbe à partir de 2008
 Collège Sainte-Barbe (Gand), collège gantois fondé en 1833 et en activité
 Collège Sainte-Barbe (Paris), collège parisien fondé en 1460 et fermé en 1999

Traditions 

 Fête de la Sainte-Barbe, consacrée à Barbe d'Héliopolis, célébrée les 4 décembre.

Monde maritime 
 Sainte-barbe (navire), nom donné à plusieurs espaces dans un vaisseau de guerre (chambre des canonniers ou soute à poudre)

Peinture 
 Sainte Barbe (van Eyck), œuvre du peintre flamand Jan van Eyck
 Sainte Barbe, panneau du Triptyque de Werl du peintre flamand Robert Campin
 Scènes de la vie de sainte Barbe (1524), fresque du peintre italien Lorenzo Lotto,  à la chapelle Suardi
 Sainte Barbara, œuvre du peintre espagnol Francisco de Goya
 Sainte Barbara angoissée, œuvre du peintre serbe Teodor Ilić Češljar

Toponyme

Sainte-Barbe (Québec), municipalité du Québec dans Le Haut-Saint-Laurent
 Sainte-Barbe (Terre-Neuve-et-Labrador), localité de Terre-Neuve-et-Labrador sur l'île de Terre-Neuve
 Baie de Sainte-Barbe, baie située à Terre-Neuve sur le détroit de Belle-Isle.

Quartier de Sainte-Barbe, quartier de Draguignan
 Sainte-Barbe (Moselle), commune de la Moselle
 Sainte-Barbe (Vosges), commune des Vosges
 Sainte-Barbe-sur-Gaillon, commune de l'Eure
 Servigny-lès-Sainte-Barbe, commune de la Moselle
 Colline et digue de Saint-Jean-de-Luz

Santa Barbara (Californie), est une ville de la Californie ayant un toponyme espagnol voulant dire Sainte-Barbe

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France